Ferrocarril Trasandino puede hacer referencia a:
 Ferrocarril Trasandino Los Andes-Mendoza, una línea de ferrocarril ya desaparecida que unía Argentina y Chile.
 Ferrocarril Trasandino, una empresa peruana de administración ferroviaria.
 Ferrocarril Trasandino del Ecuador, una línea de ferrocarril en Ecuador.